Slovakiens landslag i ishockey kan vara:

Slovakiens damlandslag i ishockey
Slovakiens herrlandslag i ishockey